Појам Ајакучо може да се односи на:
 Ајакучо (Перу),
 Ајакучо (Темпоал), насеље у Мексику у савезној држави Веракруз у општини Темпоал